A Proliga de 2015/2016 foi a 13ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol. É disputada por 16 equipas, em 3 fases. O Illiabum Clube basketball conquistou o seu 2º Título.

Clasificação Proliga 1ª Fase Zona Norte

Calendário

Clasificação Proliga 1ª Fase Zona Zul

Calendário

Clasificação Proliga 2ª Fase Grupo A

Calendário

Clasificação Proliga 2ª Fase Grupo B

Calendário

Apuramento de Campeão

Calendário Play-offs

Meias finais

Final

Referências

http://www.eurobasket.com/Portugal/basketball-Proliga_2015-2016.asp

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=compstat&id=5564

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=5564&layout=classificacao

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=5564&layout=resultados